El nombre Beryl ha sido usado por cinco ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 1982 - Tormenta tropical Beryl. 
 1988 - Tormenta tropical Beryl. 
 1994 - Tormenta tropical Beryl. 
 2000 - Tormenta tropical Beryl. 
 2006 - Tormenta tropical Beryl. 
 2012 - Tormenta tropical Beryl.